La formula molecolare C4H8O2 può indicare:
 Acetoina
 cis-buten-1,4-diolo
 Acido butirrico
 Diossano
 Acetato di etile
 3-idrossibutanale
 4-idrossibutanale
 3-idrossitetraidrofurano
 Acido isobutirrico
 Propionato di metile

Formule molecolari